The Little Mermaid steht für:

 The Little Mermaid (1960), US-amerikanischer Märchenfilm
 The Little Mermaid (Musical), US-amerikanisches Musical (2007)
 The Little Mermaid (2018), Netflix-Verfilmung
 den Originaltitel von Arielle, die Meerjungfrau (2023), Walt-Disney-Film von Rob Marshall

Siehe auch:
 Arielle, die Meerjungfrau (Begriffsklärung)
 Die kleine Meerjungfrau